BAFTA Academy Fellowship Award — премия, вручаемая Британской академией кино и телевизионных искусств ежегодно с 1971 года с формулировкой «в знак признания выдающихся достижений в области кинематографа, телевидения и видеоигр». Премия является наивысшей наградой, которую может вручить Британская Академия.

Первым лауреатом премии стал британский кинорежиссёр Альфред Хичкок. Дважды премия была вручена посмертно: комедийному дуэту  в 1999 году и режиссёру Стэнли Кубрику в 2000 году. В основном премии удостоивались граждане Соединенного Королевства. Среди лауреатов премии — режиссёры, актёры, продюсеры, сценаристы, журналисты, монтажёры, операторы.

Список лауреатов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт BAFTA

Номинации кинопремии BAFTA